Zazeen es una empresa de telecomunicaciones Canadiense, operando un servicio de Televisión IPTV y completamente licenciado en BDU, acceso a Internet por cable, ADSL, VDSL, y servicio de Voz sobre protocolo de internet.

Ofertas de Televisión 

Zazeen es un proveedor de TV de servicios completos. Sus ofertas se extienden desde las cadenas tales como CBS, NBC, ABC y Fox,, a cobertura de deportes como TSN, Golf Channel y Sportsnet . Su lista incluye canales premium tales como AMC y HBO, canales infantiles como Disney Channel y Treehouse TV, canales de interés especial como Discovery, National Geographic y Food, canals en lengua Francesa tales como Z Tele y Super Ecran además de varios canales étnicos tales como RT y beIN Sports.

Internet 

Debido al sistema regulatorio en Canadá, el paquete televisivo completo de Zazeen es entregado a través de una conexión de Internet obtenida por ellos o sus socios. Tienen capacidad de ofrecer ambos servicio de Internet por cable y Servicios de ADSL y VDSL al por mayor.

Servicio telefónico 

Zazeen ofrece Servicio telefónico VoIP a una tarifa fija nacional e incluye varias características de llamada.

Enlaces externos 
 http://www.zazeen.com

Referencias 

Empresas de telecomunicaciones de Canadá
Proveedores de servicios de Internet de Canadá